Antônio Pereira (Ouro Preto) — distrito do município de Ouro Preto
António Pereira (atleta)
António Pereira (poeta)
 Antonio Pereira Machado — bandeirante e capitão

Desambiguações de antropônimos